M — персонаж книг и фильмов о Джеймсе Бонде, глава британской секретной службы MИ-6. Псевдоним «M» придумал Ян Флеминг, он взял первую букву имени реально существовавшего главы Секретной Службы Её Величества Мэнсфилда Смита-Камминга. М появляется во всех фильмах о Джеймсе Бонде, за исключением «Только для ваших глаз». Он даёт задания агенту 007 Джеймсу Бонду. В штаб-квартире МИ-6 в Лондоне у М есть личный кабинет, в приёмной которого сидит его секретарша — мисс Манипенни.

Личность М время от времени меняется, им может быть как мужчина, так и женщина. Имена М засекречены. Несмотря на это, в книге «Человек с золотым пистолетом» Бонд называет полное имя М: сэр Майлз Мессерви, а в фильме «007. Координаты: „Скайфолл“» глава Объединённого разведывательного комитета Гарет Мэллори становится «М».

Актёры, игравшие M

Бернард Ли (1962—1979) 
Первое воплощение М в серии фильмов. Большинство критиков сходятся во мнении, что его версия близка к книжной. Как и в книжном оригинале, его имя Майлз Мэссерви.

На счету актёра 11 фильмов:
 «Доктор Но»
 «Из России с любовью»
 «Голдфингер»
 «Шаровая молния»
 «Живёшь только дважды»
 «На секретной службе Её Величества»
 «Бриллианты навсегда»
 «Живи и дай умереть»
 «Человек с золотым пистолетом»
 «Шпион, который меня любил»
 «Лунный гонщик»

«Только для ваших глаз» — единственный фильм о Бонде, где М отсутствует. Игравший его Бернард Ли умер от рака, и авторы картины решили не нанимать нового актёра до следующей серии, а все его реплики были переданы Биллу Таннеру и министру обороны.

Роберт Браун (1983—1989) 
Впервые снялся во франшизе в фильме «Шпион, который меня любил» (1977), где исполнил роль Генерала Харгрейвза. Роль М он сыграл в четырёх фильмах:
 «Осьминожка»
 «Вид на убийство»
 «Искры из глаз»
 «Лицензия на убийство»

Версия Брауна считается несколько более мягкой, чем версия Ли.

Джуди Денч (1995—2012) 
Единственная женщина — «М». В реальной жизни женщина стала главой MI5 в 1992 году — Стелла Римингтон. В 1996 году она покинула этот пост и начала писать романы о шпионах.

Версия Денч изначально испытывает определённую неприязнь к Бонду, воспринимая его как старомодного сексиста и любителя насилия. Однако позднее она проникается к нему сильным уважением, начинает воспринимать его как лучшего агента британской разведки.

В конце фильма «007: Координаты «Скайфолл»» М погибает. Чуть позже на документах было показано, что её звали Оливия Мэнсфилд.

На счету Денч 8 фильмов:
 «Золотой глаз»
 «Завтра не умрёт никогда»
 «И целого мира мало»
 «Умри, но не сейчас»
 «Казино „Рояль“»
 «Квант милосердия»
 «007: Координаты «Скайфолл»»
 «007: Спектр» (видеосообщение, в титрах не указана)

Рэйф Файнс (2012 — настоящее время) 
Лейтенант-полковник Гарет Мэллори сменил свою предшественницу в конце фильма «Скайфолл». Изначально представленный как глава Объединённого разведывательного комитета, по характеру он во многом похож на самого первого М.

На счету Файнса на данный момент три фильма: 

 «007. Координаты: „Скайфолл“»
 «007: Спектр»
 «Не время умирать»

Примечания

Литература

Ссылки 

Персонажи бондианы
Вымышленные британские секретные агенты